Tårs kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Tårs (Guldborgsund Kommune) – en landsby nord for Sakskøbing og et ejerlav i Tårs Sogn, Lolland Østre Provsti, Guldborgsund Kommune
 Tårs Kirke (Guldborgsund Kommune)
 Tårs (Lolland Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Sandby Sogn, Lolland Vestre Provsti, Lolland Kommune
 Tårs (Hjørring Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Tårs Sogn, Hjørring Søndre Provsti, Hjørring Kommune
 Tårs Kirke (Hjørring Kommune)